łucznicy – typ formacji wojskowej
 łucznicy – sportowcy uprawiający łucznictwo
 Łucznicy – 9 tom z komiksowej serii Thorgal